Peter 3. kan henvise til:

 Peter 3. eller Peter den Store (1239-1285) – konge af Aragonien 1276-1285
 Peter 3. (1717-1786) – konge af Portugal 1777-1786
 Peter 3. (1728-1762) – kejser af Rusland 1762-1762